Антоний (ум. не позднее 1634) — инок Русской православной церкви и духовный  XVII века.

Биография 
О детстве и мирской жизни Антония сведений практически не сохранилось, да и последующие биографические данные о нём очень скудны и отрывочны; известно, что инок Антоний пришёл в десятых годах XVII века из Подолья в Москву; служил подьячим Денежного стола Разряда имея оклад в 33 рубля.

Принимал деятельное участие в споре о слове «и огнем» в молитве на Богоявление, которое вычеркнули справщики Требника Дионисий Радонежский, Арсений Глухой и их товарищи. Свои мысли о важности этого слова Антоний изложил в сочинении «Об огни просветительном», которое известно только по пространным опровержениям московского книжника Ивана Васильевича Наседки.

В 1618 году состоялся Собор, который осудил Дионисия Радонежского и его сподвижников, но в 1619 году в Москву прибыл Патриарх Иерусалимский Феофан XIV и собрал новый Собор, который Троицких справщиков оправдал, а Антоний Подольский был отправлен в ссылку валовым писцом на Двину (1621/22).

Около 1626 года Антоний был назначен подьячим в город Козельск для «селитренного варения».

В середине 1630-х гг. инок Антоний Подольский был доставлен в Москву под стражей; дальнейшая его судьба неизвестна; известно лишь что он умер в первой трети XVII века.

Библиография
Из сохранившихся сочинений Антония наиболее известны следующие:

 «Антипротестантское послание».
 «Слово о многопотопном и прелестном пьянстве» (напечатано в «Православном собеседнике» 1862 г., № 4—5).
 «Слово о царстве небеснем, Богом дарованнем и вечнем и о славе святых» («Православный собеседник», 1864 г.).
 «Послание к некоему» и 4, 5, 6 
 «Слова: о прелестнем сем и видемом нами свете, и о живущих нас всех человеков; о человечестей плоти, о чести родителей своих и о пиянстве и блуде». 

Кроме того, имеется предисловие Антония к одному из русских списков хронографа. «Послание» и «Слова» (4—7) имеются только в одном списке в собрании Ундольского.

Примечания

Литература 
 Антоний Подольский // Виршевая поэзия. — М., 1989. — С. 27—56.
 
 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь. — Том I. — С. 641—644.
 Попов А. Обзор хронографов. — Выпуск II. — С. 244.

Монахи Русской православной церкви
Духовные писатели
Русские писатели по алфавиту